Формулы  относятся к нахождению несобственных интегралов Римана вида:
 
к которым с помощью элементарных преобразований, дифференцирования и интегрирования по параметру можно свести много других несобственных интегралов.

Формулы Фруллани

Первая формула Фруллани 

Если  и , то справедлива следующая формула: 
 

 Доказательство:

Стоит отметить, что в этом и доказательствах ниже подразумевается , а не .

Вторая формула Фруллани 

Если  и , то
справедлива следующая формула:  
 

  Доказательство:

Третья формула Фруллани 

Если  и  и , то справедлива следующая формула:

Примеры

Примечания

См. также 
 Методы интегрирования

Ссылки 
 
 

Интегральное исчисление
Интегралы